

Lokalizacje

Niemcy 
 Küstrin-Kietz – dzielnica gminy Küstriner Vorland w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Märkisch-Oderland
 Küstrin-Kietz – stacja kolejowa w Küstriner Vorland

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Kostrzyn nad Odrą

Zobacz też 
 Cüstrin